Брази́лия может означать:
 Бразилия — государство в Южной Америке.
 Бразилия — академический вариант русского написания названия столицы Бразилии; очень часто используют искусственный вариант Бразилиа.
 Бразилия — национальный парк в Бразилии, в пределах Федерального округа.
 Бразилия — краткое название города Бразилия-ди-Минас в бразильском штате Минас-Жерайс.
 «Бразилия» — фильм 1944 года.
 «Бразилия» — фильм 1985 года.
 «Бразилия» — роман Джона Хоейра Апдайка.
 Бразилия — команда, представляющая Бразилию в международной серии кольцевых автогонок «А1 Гран-при».
 Бразилия — исчезнувший посёлок в Волчихинском районе Алтайского края.

См. также 

 Бразилиа (значения)
 Бразил (значения)
 (293) Бразилия — астероид
 Embraer EMB 120 Brasilia